То́мас Хей (; июль 1858 — 10 января 1940), также известный как Том Хей () — английский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
Родился в , Дербишир. Начал карьеру в клубе «Стейвли», где играл на позиции центрфорварда. В октябре 1883 года перешёл в «Болтон Уондерерс», где играл на уже на позиции вратаря (5 матчей в Кубке Англии). Затем выступал за «Грейт Ливер», «Халлиуэлл» и «Берзлем».

В сентябре 1887 года стал игроком клуба «Ньютон Хит». В сезоне 1887/88 сыграл за команду в 39 товарищеских матчах. В следующем сезоне, когда Ньютон Хит вступил в лигу под названием Комбинация, Хей провёл за команду 11 матчей в Комбинации и 33 товарищеских матча. В следующем сезоне выступал за «Ньютон Хит» в Футбольном альянсе. 18 января 1889 года сыграл за «Ньютон Хит» в матче Кубка Англии против «неуязвимой» команды «Престон Норт Энд», выигравшей в том сезоне «дубль» (победы в Футбольной лиге и в Кубке Англии). Также в сезоне 1889/90 провёл за команду 15 матчей в Футбольном альянсе, 1 матч в Большом кубке Ланкашира, 19 товарищеских матчей.

Перед началом сезона 1890/91 перешёл в «Аккрингтон». Выступал за команду на протяжении трёх сезонов в Футбольной лиге, сыграв 78 матчей в чемпионате и Кубке Англии.

В сезоне 1893/94 провёл 1 матч за клуб «Бертон Свифтс» во Втором дивизионе Футбольной лиги.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Грейт Ливер»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Аккрингтон»
Игроки ФК «Бертон Свифтс»